Принцесса — один из высших титулов представителей аристократии, дочь короля и королевы. Также может означать:

Музыка 
  (род. в 1960-х; наст. имя Дезайри Хеслоп) — британская певица.
 «» — песня (2009) группы .
 «» — альбом (2009) .
 «Принцесса» — альбом (2019) Марьяны Ро.

Фильмы и мультфильмы 
 «» — шведский фильм 1966 года.
 «» — венгерский фильм 1983 года.
 «Принцесса» — мексиканский телесериал 1984 года.
 «» — датский мультфильм для взрослых 2006 года.
 «» — финский фильм 2010 года.
 «» — израильский фильм 2014 года.

Компании 
  — американская круизная компания (раб. с 1965 г.)
 Diamond Princess — один из лайнеров компании (раб. с 2004 г.)
  — один из лайнеров компании (раб. с 2004 г.)
  — британская компания по производству люксовых моторных яхт (раб. с 1965 г.)
  — гостиница на Бермудских Островах (раб. с 1885 г.)
  — несколько театров в разных странах.

Транспорт Великобритании 
Автомобили
  — , выпускавшийся с 1947 по 1968 гг.
  — семейный автомобиль, выпускавшийся с 1975 по 1981 гг.
Корабли ВМФ
 HMS Princess — несколько кораблей.
Самолёты
 Saunders-Roe Princess — тяжёлый гидросамолёт — летающая лодка.

Литература 
 «» — стихотворение (1847) Альфреда Теннисона.
 «» — пьеса (1870) Уильяма Швенка Гилберта, пародия на одноимённое стихотворение.

Принцессы 
 «Принцессы» — скульптура (1790-е годы) Иоганна Готфрида Шадова.
 «Принцессы» — испанский фильм 2005 года.
 Принцессы Диснея — общее название двенадцати героинь мультфильмов студии Уолта Диснея, образы которых лежат в основе линии товаров для детей.

Прочее 
 «» — японский сёдзё-журнал (изд. с 1974 г.).
 «Принцесса» — традиционное шведское слоёное пирожное или торт.

См. также 
 
 Prinzzess